Инфрациреа има више значења:

 Инфрациреа (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Инфрациреа (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији